Доганджи може да се отнася за:
 Рошлово, алтернативно име Доганджи, село в дем Кукуш, Гърция.
 Геракарци, алтернативно име Доганджи, село в дем Пеония, Гърция.